Бомбилы — многозначный термин:

 Бомбилы (ед. ч. бомбила) — просторечное название таксиста-частника, занимающегося нелегальным извозом
 «Бомбилы» — художественная арт-группа, работающая в области концептуального искусства